Села:
 Левківка — Вінницька область, Погребищенський район
 Левківка — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Левківка — Харківська область, Зміївський район
 Левківка — Харківська область, Ізюмський район
 Левківка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район